Das Tennis-Herreneinzel der Olympischen Sommerspiele 1996 wurde vom 23. Juli bis 3. August im Stone Mountain Park Tennis Center ausgetragen.

Das Finale bestritten Andre Agassi und Sergi Bruguera, welches Agassi in drei Sätzen gewann. Da Agassi im Laufe seiner Karriere zudem alle vier Grand-Slam-Turniere gewinnen konnte, schaffte er hiermit den Karriere-Golden-Slam, was außer ihm bei den Herren bislang nur Rafael Nadal gelang. Im Spiel um die Bronzemedaille gewann der mit einer Wildcard gestartete Leander Paes in drei Sätzen gegen Fernando Meligeni.

Setzliste

Hauptrunde

Zeichenerklärung

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Herreneinzel
1996
Tennisturnier in Stone Mountain (Stadt)
Tennisturnier 1996